Cette page d'homonymie répertorie les pages relatives au nom Brzozowski.

Brzozowski (féminin Brzozowska, pluriel Brzozowscy) est dérivé du toponyme , nom de plusieurs villes et villages, nom lui-même dérivé de « brzoza », bouleau.

Dans l'empire russe, le nom est écrit de diverses façon, comme Бжозовский, Бржозовский, Бржезовский, Бжезовский. Il a été aussi transcrit littéralement en

Patronymes 

  (1901–1957), rameur polonais
 Artur Brzozowski (* 1985), marcheur polonais
  (* 1980), batteur polonais
  (1807–1872), membre de la noblesse polonaise
 Janusz A. Brzozowski (* 1935), informaticien
  (* 1951), handballeur polonais
 Krystian Brzozowski (* 1982), lutteur polonais
 Krzysztof Brzozowski (* 1993), lanceur de poids polonais
  (1878–1911), philosophe
  (* 1938), pantomime polonais
 Tadeusz Brzozowski (1749–1820), prêtre polonais, Supérieur général de l'ordre des Jésuites
  (1918–1987), peintre et enseignant

Notes et références 

Homonymie